Французская почта за границей — международная сеть почтовых отделений в зарубежных странах, открытых Францией с целью обеспечения почтовой связи там, где местная почтовая связь считалась небезопасной или ненадёжной.

История 
Французские почтовые отделения начали появляться в начале XIX века, достигли своего расцвета в начале XX века, потом стали закрываться в 1910-е и 1920-е годы, при этом почтовое отделение в Гуанчжоуване в Китае продержалось до 1940-х годов.

В целом, почтовые отделения открывались в городах, представлявших определённый коммерческий интерес для Франции.

Почтовые отделения Франции за границей существовали:
 в Египте
 на Занзибаре
 в Киликии
 на острове Крит
 в Китае
 в Марокко
 в Османской империи
 в Румынии
 в Танжере
 в Эфиопии
 в Японии

См. также

Литература 
 Rossiter S., Fowler J. The Stamp Atlas: A Unique Assembly of Geography, Social and Political History, and Postal Information. — 1st edn. — , Sydney: Macdonald, 1986. — 336 p. — ISBN 0-356-10862-7.
 Stanley Gibbons Ltd: различные каталоги

Ссылки 
 
 Indochina and the French Offices in China: Use and Nonuse of the French Colonial Allegorical Group Type & Indochina Military Mail Between 1893—1905
 AskPhil — Glossary of Stamp Collecting Terms